GMA har flere betydninger og optræder som flere forkortelser:
 GMA Network – et filippinsk mediefirma
 GMA Network (tv-kanal) – et filippinsk jordbaseret tv-netværk
 Good Morning America – en amerikansk morgennyhed og talkshow